Тарся́нин (; ) — выходец из города Тарса (ныне Тарсус, Турция).

 Диомид Тарсянин (ум. 298/311) — христианский мученик и святой.
 Иулиан Тарсянин (ум. 305/311) — христианский мученик и святой.
 Савл Тарсянин (ок. 5/10 — 64/67) — апостол Павел, один их основателей христианской церкви, святой.

См. также 
 Антипатр из Тарса (ок. 200—129 до н. э.) — философ-стоик.
 Диодор Тарсийский (IV век) — христианский богослов.
 Пелагия Тарсийская (ум. нач. IV века) — христианская мученица.
 Феодор Кентерберийский (; ок. 620—690) — английский архиепископ.
  (ум. 1359) — армянский католикос.